Vahlia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Vahlia ingår i familjen Vahliaceae. 

Vahlia är enda släktet i familjen Vahliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Vahlia